Rafael Benjumea puede hace referencia a:

 Rafael Díaz de Benjumea, conocido como Rafael Benjumea (1825-1888), pintor español;
 Rafael Benjumea y Burín (1876-1952), ingeniero español, conde de Guadalhorce;
 Rafael Benjumea Cabeza de Vaca (1939-2021), ingeniero de minas español, presidente de la Fundación Duques de Soria;